Felge steht für:

 Autofelge
 Fahrradfelge
 Trilex-Felge

Siehe auch:
 Riesenfelge, Element im Gerätturnen